Daniel Martins Guimarães – calciatore brasiliano
 Nilo Martins Guimarães – ex cestista brasiliano
 Ricardo Martins Guimarães – calciatore portoghese